Марк Муска́тевиц (; ) — немецкий кёрлингист.

Играет на позиции четвёртого. Скип команды.

Достижения 
 : золото ().
 : золото (2013, 2014), серебро (2011), бронза (2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Германии
Чемпионы Германии по кёрлингу